5-е Всеафриканские игры () прошли с 20 сентября по 1 октября 1991 года в столице Египта — городе Каир. В 18 видах спорта участвовали представители 43 стран.

Медальный зачёт

Соревнования

Баскетбол

Бокс

Волейбол

Гандбол

Лёгкая атлетика

Настольный теннис

Тхэквондо

Футбол 

Футбольный турнир выиграла сборная Камеруна. В финале она победила сборную Туниса. Третье место заняла команда Нигерии.

Хоккей на траве 

На играх 1991 года прошёл второй турнир по хоккею на траве.

Примечания

Ссылки 
 Статистика игр на сайте todor66.com

Международные спортивные соревнования в Каире
1991
Спорт в Египте в 1991 году
Сентябрь 1991 года
Октябрь 1991 года